La Delta Ethniki 1983-1984 è la 2ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1984-1985
      Retrocesse nei Campionati regionali 1984-1985

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1983
Calcio nel 1984